Bataliony saperów Wojska Polskiego noszące numery XVI i 16:

 XVI Batalion Saperów → przemianowany 22 VIII 1921 na XXVIII Batalion Saperów 1 Pułku Saperów
 XVI Batalion Saperów w Toruniu (1921-1929)
 16 Batalion Saperów (1939)
 16 Batalion Saperów 11 Dywizji Piechoty (1945-1950), 11 Dywizji Zmechanizowanej (1950-1963), 11 Drezdeńskiej Dywizji Pancernej (1963-1990) i 11 Dywizji Zmechanizowanej (1990-1992)
 16 Tczewski Batalion Saperów 16 Dywizji Zmechanizowanej (1 grudnia 1992 – 27 kwietnia 2011)
 16 Tczewski Batalion Saperów od 27 kwietnia 2011 podległy 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich